Ю́рий Васи́льевич Саух (14 сентября 1951, Новоаннинский — 2 января 2021) — советский футболист, позже — российский тренер. Выступал на позиции защитника. Мастер спорта СССР. За сборную СССР сыграл 2 матча. За олимпийскую сборную СССР сыграл 1 матч.

Международная карьера 
Дебютировал за сборную СССР 26 мая 1976 года в товарищеском матче против сборной Венгрии в Будапеште (1:1). Второй и последний раз за сборную сыграл также в товарищеской встрече со сборной Австрии 23 июня того же года в Вене (2:1 — победа советских футболистов).

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Реутов»
Тренеры ФК «Сатурн-2»
Мастера спорта СССР